ФИБА Лига шампиона 2017/18. () je била 2. сезона клупског кошаркашког такмичења у Европи, под покровитељством ФИБЕ.

Учесници

Прво коло квалификација  
Жреб парова првог кола квалификација обављен је 11. јула 2017. године у Женеви. Парови су играли по две утакмице (на домаћем и гостујућем терену), а о победнику двомеча је одлучивала збирна кош разлика. Тимови који су се на жребу нашли у групи повлашћених имали су предност играња друге утакмице на домаћем терену. У овом колу се не могу састати клубови из исте земље. Прве утакмице су игране 19. септембра, а реванши 21. септембра 2017. године.

Друго коло квалификација 
Жреб парова другог кола квалификација обављен је 11. јула 2017. године у Женеви. Парови су играли по две утакмице (на домаћем и гостујућем терену), а о победнику двомеча је одлучивала збирна кош разлика. Тимови који су се такмичењу прикључили тек од овог кола имали су предност играња друге утакмице на домаћем терену. У овом колу се не могу састати клубови из исте земље. Прве утакмице су игране 24. септембра, а реванши 26. и 27. септембра 2017. године.

Треће коло квалификација  
Жреб парова трећег кола квалификација обављен је 11. јула 2017. године у Женеви. Парови су играли по две утакмице (на домаћем и гостујућем терену), а о победнику двомеча је одлучивала збирна кош разлика. Тимови који су се такмичењу прикључили тек од овог кола имали су предност играња друге утакмице на домаћем терену. У овом колу се не могу састати клубови из исте земље. Прве утакмице су игране 29. септембра, а реванши 2. октобра 2017. године.

Жреб за групну фазу 
Жреб за групну фазу ФИБА Лиге шампиона обављен је 11. јула 2017. у Женеви.

Групна фаза 
Групна фаза играла се од 10. октобра 2017. до 7. фебруара 2018. године.

Група А 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

Осмина финала 
Жреб парова осмине финала обављен је 14. фебруара 2018. године у Женеви. Парови су играли по две утакмице (на домаћем и гостујућем терену), а о победнику двомеча је одлучивала збирна кош разлика. Тимови који су се на жребу нашли у групи повлашћених имали су предност играња друге утакмице на домаћем терену. У овој рунди се нису могли састати клубови који су се у претходној фази такмичења налазили у истој групи. Прве утакмице су игране 6. и 7. марта, а реванши 13. и 14. марта 2018. године.

Четвртфинале 
Жреб парова осмине финала обављен је такође 14. фебруара 2018. године у Женеви. Парови су играли по две утакмице (на домаћем и гостујућем терену), а о победнику двомеча је одлучивала збирна кош разлика. Тимови који су били победници парова 1-4 осмине финала имали су у четвртфиналу предност играња друге утакмице на домаћем терену. Прве утакмице су игране 27. и 28. марта, а реванши 3. и 4. априла 2018. године.

Фајнал фор 
Завршни турнир четворице (Фајнал фор) је ове сезоне био одигран у Атини од 4. до 6. маја 2018. године. Жреб парова полуфинала обављен је 12. априла 2018. у Атини.

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола и фаза плеј-офа

Годишње награде

Види још 
 Евролига 2017/18.
 УЛЕБ Еврокуп 2017/18.

Спољашње везе 
 Званични веб-сајт

Сезоне ФИБА Лиге шампиона
Сезона 2017/18. у европској кошарци